Ophelia steht für:
 Ophelia (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Ophelia (Film), ein britisch-amerikanischer Spielfilm
 Ophelia (Gattung), eine Gattung der Vielborster
 Ophelia (Mond), ein Mond des Planeten Uranus
 Ophelia (Schiff), ein deutsches Hospitalschiff
 (171) Ophelia, ein Asteroid
 Eine Figur in William Shakespeares Schauspiel Hamlet
 Ophelia, ein Lied der Folk-Rock-Band The Lumineers aus dem Jahr 2016
 Hurrikan vor der Südostküste der USA im September 2005, siehe Atlantische Hurrikansaison 2005 #Hurrikan Ophelia
 stärkster Hurrikan der Saison 2011, siehe Atlantische Hurrikansaison 2011#Hurrikan Ophelia
 Hurrikan vor Irland im Oktober 2017, siehe Atlantische Hurrikansaison 2017#Hurrikan Ophelia
 Ophelia (Alabama), eine Stadt in Alabama
 Nora Greenwald (* 1977), eine US-amerikanische Profiwrestlerin
 Ophelia (Millais), ein Gemälde von John Everett Millais
 Ophelia (Waterhouse), ein Gemälde von John William Waterhouse 
 Untitled (Ophelia), eine Fotografie von Gregory Crewdson
Siehe auch:
 Felia